Porte de Champerret – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XVII arrondissement di Parigi
 Porte de Champerret – stazione della Metropolitana di Parigi